Schwarzsee heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Schwarzsee (Plaffeien), Ortschaft am Schwarzsee in der Gemeinde Plaffeien, Kanton Freiburg

Gewässer:
in Deutschland:
 Großer Schwarzsee (Angermünde) in Angermünde, Brandenburg. 
 Schwarzsee (Mölln), bei Mölln, Schleswig-Holstein
 Schwarzsee (Eschenlohe), bei Eschenlohe, Bayern
in Österreich:
 Schwarzsee (Turracher Höhe), auf der Turracher Höhe an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark
 Schwarzsee (Kitzbühel), bei Kitzbühel, Tirol
 Schwarzsee (Ötztaler Alpen), in den Ötztaler Alpen bei Sölden zwischen Rot- und Schwarzkogel, Tirol
 Schwarzsee (Fragant), in der Goldberggruppe, Kärnten
 Schwarzensee (Zillertaler Alpen), im  Zemmgrund im Zillertal, Tirol
 Schwarzseen (Lungau), Unterer Schwarzsee und Oberer Schwarzsee, in der Muritzen bei Muhr, Land Salzburg
 Schwarzsee (Granatspitzgruppe), in der Granatspitzgruppe in Kals am Großglockner

in der Schweiz:
 Schwarzsee (See im Kanton Freiburg), See und Tourismusregion in den Freiburger Alpen, Kanton Freiburg
 Schwarzsee (Arosa), See und Moorgebiet in Arosa, Kanton Graubünden
 Schwarzsee (Davos), bei Davos, Kanton Graubünden
 Schwarzseen (Avers), bei Avers, Kanton Graubünden
 Schwarzsee (Pizol), am Berg Pizol, Kanton St. Gallen
 Schwarzsee (Quarten), Moor in der Gemeinde Quarten, Kanton St. Gallen
 Schwarzsee (Blatten), bei Blatten im Lötschental, Kanton Wallis
 Schwarzsee (Oberems), in der Gemeinde Oberems, Kanton Wallis
 Schwarzsee (Zermatt), oberhalb von Zermatt, Kanton Wallis
in Italien:
 Timmler Schwarzseen, Großer Schwarzsee und Kleiner Schwarzsee, in den Stubaier Alpen nahe dem Timmelsjoch in Südtirol
 ein See in der Texelgruppe in Südtirol, einer der Spronser Seen

Siehe auch
 Schwarzensee
 Schwarzer See
 Klein Schwarzsee